The Baggage Smasher – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Baggage Smasher – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Keystone Film Company